Mission: Impossible — приключенческий экшен, выпущенный фирмой Konami/Ultra Games для игровой восьмибитной приставки Nintendo Entertainment System, основанный на телесериале Миссия невыполнима.

Сюжет 
Три специалиста-агента из команды IMF — Макс, Грант и Николас, отправляются на спасение знаменитого учёного (известного как Доктор «0») и агента IMF Шеннон Рид, похищенных террористической группировкой «Sinister 7». Погоня за врагом проведёт агентов от каналов Венеции до швейцарских Альп, и чтобы найти заложников, команде придётся пройти несколько многоуровневых враждебных локаций.

Игровой процесс 
Игровой процесс представлен в виде сверху. Игрок управляет тремя оперативниками IMF из телесериала — Максом, Грантом и Николасом. Все они имеют различные навыки, необходимые для успешного выполнения заданий. Персонаж в любое время может быть сменён на другого (при условии, что тот жив).

Ссылки 
 Mission Impossible на сайте автора — Senesora.
 Mission Impossible instruction manual
 

Игры только для NES
Компьютерные игры 1990 года
Компьютерные игры по мотивам сериалов
Стелс-экшены
Шпионские компьютерные игры
Беги и стреляй
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami